

Geografia

Betz – fiume francese, affluente del Loing
Betz – comune situato nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia
Betz-le-Château – comune situato nel dipartimento dell'Indre e Loira nella regione del Centro

Persone
Albert Betz – fisico e ingegnere tedesco
Georg Betz – ufficiale tedesco
Pauline Betz – tennista statunitense
Sebastian Betz – cestista tedesco

Altro
Legge di Betz – legge dell'aerodinamica

Pagine correlate
 Bez